Список известных носителей-мужчин см. Немировский.

Немиро́вская — женский вариант фамилии, происходящей от названия города Немиров. Распространена среди евреев бывшего СССР. В европейских языках имеет хождение вариант без половых различий Немировски.
 Немировская, Анна Абрамовна (1870-е — 1939) — драматург, беллетрист.
 Немировская, Елена Михайловна (род. 1939) — российский общественный деятель и историк искусства.
 Немировская, Ирина Львовна (Ирен Немировски, ; 1903—1942) — французская писательница.
 Немировская, Людмила Захаровна (род. 1939) — советский и российский философ, религиовед и культуролог, специалист по истории этических учений.
 Немировская, Светлана Анатольевна (1964—2007) — советская и российская актриса.

См. также 
 Ситникова (Немировская) Таисия Алипьевна (1866—1950) — советская общественная деятельница в Нижегородской губернии (Горьковской области), прообраз одного из персонажей в пьесе Максима Горького «Варвары» о жизни в городе Арзамасе.